Liriel Baenre est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres « dont vous êtes le héros » 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Elle apparait ensuite dans divers romans écrits par Elaine Cunningham comme Rite of Blood ou  What Happened Before Daughter of the Drow ?.

Présentation 

Fille du célèbre Gromph Baenre, Liriel était destinée à être une grande prétresse Drow et à hériter du trône de la famille Baenre dans la ville de Menzoberranzan. Mais sa curiosité la poussa à quitter Ombre-Terre et à monter à la surface de Toril, là où la magie drow disparait. Seulement la jeune drow n'était pas décidée à abandonner sa magie pour autant. Ayant entendu parler d'une rune appelée le Marcheur des vents (Windwalker) qui lui permettrait d'arpenter la surface de Toril tout en jouissant de la magie des elfes noirs, elle décida de partir à sa recherche, et c'est ainsi qu'elle rencontra Fyodor de Rashemen, lui aussi à la recherche de cet objet magique. Devenue adepte d'Eilistraée, Liriel devra sans cesse éviter les attaques que la Reine Araignée, n'étant pas décidée à la laisser tranquille, lance sans arrêt contre elle. Mais elle pourra toujours compter sur Fyodor, son amant et d'autres amis. Sans être aussi populaire que Drizzt Do'Urden, Liriel Baerne reste tout de même l'une des drows les plus connus des Royaumes Oubliés.

Histoire 
Liriel est la seule fille connue de Gromph Baenre, fils de la Matrone Baenre et archimage de Menzoberranzan. Sa mère était Sosdrielle Vandree. Gromph reconnu le potentiel magique de Liriel quand elle était enfant, et a tué sa mère afin de pouvoir l'intégrer à la Maison Baenre. Cela a été possible parce que Gromph a un rang beaucoup plus élevé dans Menzoberranzan que les autres drows masculins.
 À l'âge de cinq ans, Liriel a été placé par son père auprès de Xandra Shobalar pour qu'elle développe son talent pour la magie, mais celle-ci souhaita garder ça secret. Liriel excella immédiatement dans ses études et en quelques années, elle avait dépassé la capacité de l'ensemble de ses pairs, alimentant la jalousie de Xandra. Elle partagea sa chambre à coucher avec la fille de celle-ci : Bythnara Shobalar. 
Lors de la saignée (un rituel de passage drow), Liriel a reçu un Flacon de détention et une paire de Bottes de elvenkind de son père, avant que la saignée rituelle ne commence. Lorsque sa proie a été révélée comme étant l'homme assistant le nécromancien, Tresk Mulander, elle a refusé de prendre part à ce rituel, croyant qu'elle devrait faire face à une créature des plus monstrueuse, mais Xandra et sa mère : Hinkutes'nat Alar Shobalar, insistèrent. C'est à ce moment que Liriel réalisa que Xandra voulait sa mort. Pourtant Xandra lui donnera la clé de l'Amulette de confinement qui orne le collier autour du cou de Tresk, bien qu'elle n'explique pas sa fonction. Liriel a été prise par surprise par Tresk, réalisant que c'était lui son adversaire, et une bataille magique s'ensuivit. Mais elle a vite pris conscience qu'il en savait beaucoup plus sur les tactiques drows que dans l'utilisation de leur magie. Liriel a pu jeter un sort afin d'abimer la piwafwi (manteau d'invisibilité) de Tresk, preuve qu'il avait lui aussi été équipé. Quand il a convoqué un darkenbeast, Liriel a été forcé d'utiliser beaucoup de sa force magique contre la créature, ce qui l'obligea à capituler. Elle jeta la clé de Tresk, qu'elle avait placé dans le Flacon de détention. Tresk ouvrit le flacon sans se rendre compte de quoi il s'agissait et s'est retrouvé emprisonné à l'intérieur. Liriel retourna à Menzoberranzan où elle détruisit le flacon, relachant Tresk qui attaqua Xandra. Cette dernière le tua mais non sans souffrir d'une blessure profonde à son visage. Xandra essaya de prétendre que la saignée n'avait pas été remplie car Liriel avait ramené Tresk vivant. L'argument que Liriel mit en avant était qu'elle avait été autorisée à utiliser n'importe quelle arme de son choix pour tuer Tresk, et qu'elle avait utilisé Xandra comme arme. Cette opinion a été validé par Hinkutes'nat et Liriel a été reconnue comme ayant accompli la saignée. 
Liriel Baenre appartenait à l'origine à la Maison Vandree avant que son talent pour la magie des arcanes ne fût découvert par son père. Prise dans les rangs des Baenres, Gromph chercha toujours à la garder séparée de l'influence de ses sœurs et de sa famille, pour cela il la transféra dans une Maison mineure pour affiner ses talents magiques, plutôt que de la laisser suivre les études d'une prêtresse. Liriel grandi avec indépendance et subit bientôt les restrictions contraignante d'Arach-Tinilith, où elle a ensuite été inscrite. La lecture d'un livre que lui avait donné son père poussa Liriel à voyager à la surface où elle a rencontré des adeptes drow d'Eilistraee, la déesse sombre des drows bienveillants. À la recherche d'une rune magique, elle fut prise dans l'équipe du marchand Vhaeraunite, chef de la bande de mercenaires Dragon's Hoard. Liriel en tant que puissante mage, guerrière et ex-prêtresse de Lolth, mena une lutte contre les adorateurs de celle-ci, avec l'aide de ses amis : un barbare adolescent berserker de Rashéménie nommé Fyodor, le dragon à deux têtes Zz'Pzora, et la puissante Quilué Veladorn. 
Préférant une vie à la surface, Liriel fut chassée par sa maison et son père. Elle a voyagé à travers l'océan avec Fyodor, qui devient son amant et ami, ainsi qu'un pirate nommé Hrolf, qui l'aima comme sa fille. Lui et son équipage de pirates, cherchant le château d'Arcanie, se sont finalement installés en Ruathym où Liriel put étudier les runes magiques et Fyodor essayer d'exploiter sa rage berserk à travers l'art druidique ruathym afin de prendre la forme d'une bête pour canaliser sa rage. Cependant quelque chose n'allait pas sur l'île, après avoir découvert le mythique château d'Arcanie ils durent faire face à l'assaut de créatures aquatiques et de plusieurs bêtes extraplanaires. Le Seigneur de Fer, Commandeur de l'ïle, a été blessé et Fyodor dut agir à sa place pendant un certain temps. Pendant leur séjour sur l'île, Liriel sculpta une rune sur l'arbre magique Ygdrassil et n'a désormais plus besoin de l'amulette Windwalker pour pouvoir utiliser ses pouvoirs à la surface. Grâce à l'aide d'un elfe de la mer nommée Xsorsh, les compagnons déjouèrent les plans d'un sorcier Flagelleur mental. L'illithid était allié avec Neves et l'un des ennemis de Liriel : Shakti Hunz'rin de la Marine de Luskan. Après la défaite de Shakti, envoyé dans l'abîme à travers un portail, les compagnons, avec l'aide des elfes de la mer libérés de l'esclavage, s'échappèrent d'une ville sous-marine, laissant derrière eux les Illithids et les Merrows à leur triste sort. Sur la surface des vagues, les compagnons ont travaillé avec les indigènes du Ruathym, les Qullans, et avec la magie de Liriel pour réparer les navires de la marine de Luskan afin d'établir la paix avec eux.
Les Aventures de Liriel provoquèrent des conséquences dramatiques pour tous les drows, comme le retour de sa tante Quenthel à sa vieille maison, ou l'espoir permettant à la magie drow de fonctionner sur la surface. Elle subit le courroux de la Reine Araignée, ses attaques incessantes et ses complots avec d'autre ennemis de Liriel finirent par coûter indirectement la vie des deux êtres qu'elle chérissait le plus. Elle s'est depuis convertie au culte de Mystra et est devenue une prêtresse solitaire de sa foi.

Compétences 

Liriel Baenre (Mage  11, dont 5 niveaux de Champion Occultiste/Prêtre  3/ Guerrier  1) est une drow, combattante et mage, et est membre de la maison royale Baenre, la première maison de Menzoberranzan. Elle est décrite comme l'une des femelles drows plus belles Menzoberranzan.

Personnalité 

Liriel a une personnalité sardonique et pleine d'esprit. En privé, Liriel a inventé le terme « masque » pour se référer à la façade qu'elle affiche en public, montrant ce que ses pairs attendent d'elle. C'est une expression neutre, de l'ignorance apparente, conçue pour cacher ses vraies émotions. Liriel a renoncé au culte de Lolth. Elle aurait pu devenir une prêtresse de Eilistraee si les événements durant sa recherche du Windwalker ne lui avaient pas fermé la porte pour cette option. Elle s'est depuis convertie au culte de Mystra et est devenue une prêtresse solitaire de sa foi.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction